Michael Rosing henviser til blandt andre:

 Michael Rosing (skuespiller) – dansk skuespiller
 Michael Rosing (digter) – dansk digter og oversætter
 Michael Rosing (grønlandsk politiker) – grønlandsk politiker

Se også 

 Michael Rosing Wiehe